El príncipe Baltasar Carlos en el picadero fue pintado por Velázquez entre 1636 y 1637 y se conserva en la colección particular del Duque de Westminster de Londres (Reino Unido).

Descripción del cuadro 
Estamos ante un retrato de corte en el que aprovechando una clase de equitación al príncipe Baltasar Carlos, Velázquez aprovecha para realizar un retrato colectivo de varios personajes de la corte. 

A la izquierda, montado sobre un caballo en posición de corveta, aparece el príncipe y, tras él, un enano identificado como Francisco Lezcano, el Niño de Vallecas. A la derecha, en un segundo plano, aparece el Conde Duque de Olivares recibiendo una lanza de manos del ayudante del príncipe, Alonso Martínez de Espinar. Tras ellos aparece el montero mayor Juan Mateos. 

El fondo está ocupado por la fachada del Palacio del Buen Retiro, con un balcón en el que aparecen los padres del príncipe, Felipe IV e Isabel de Borbón junto con otros personajes no identificados.

Existe otra versión de este cuadro en la Colección Wallace de Londres con menos personajes ya que no aparecen ni los reyes ni el Conde Duque de Olivares entre otros

Bibliografía 
 Velázquez, Catálogo de la Exposición. Museo del Prado 1990.

Retratos de Diego Velázquez
Cuadros de los años 1630
Arte equino
Madrid en la pintura
Pintura en el Palacio del Buen Retiro